Корбу:
 Большая Корбу — река, впадающее в Телецкое озеро;
 Малая Корбу — река, приток Большой Корбы;
 Корбу (водопад) — водопад на одноимённой реке;
 Корбу (хребет) — ответвление Абаканского хребта;
 Корбу (гора, Малайзия) — гора в малайзийском штате Перак;
 Корбу (гора, Россия) — гора на хребте Корбу;
 Корбу, Лауренциу (род. 1994) — румынский футболист, защитник.

Топоним 
 Корбу — село в Дондюшанском районе Молдавии.
 Корбу — коммуна в румынском уезде Харгита.